Веллен (Wellin) — бельгийская коммуна в Валлонии, округе Люксембург
  (Wellen) — бельгийская коммуна во Фландрии, провинции Лимбург
 Веллен — немецкое село в земле Нижняя Саксония, районе Куксхафен
 Веллен (Wellen) — немецкое село в Восточной Германии, земле Саксония-Анхальт
 Веллен (Wellen) — немецкая коммуна в Западной Германии, земле Рейнланд-Пфальц